My Name Is (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
My Name Is (single), een single van Eminem